La nazionale di pallavolo femminile del Camerun è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Camerun ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Camerun.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato africano

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Volleyball Challenger Cup

Giochi panafricani

Montreux Volley Masters

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo